Вейнтимилья — фамилия. Известные носители:

  (род. 1945) — эквадорский биолог. Первый гражданин Эквадора, избранный в Национальную академию наук США (2006).
Вейнтимилья, Долорес (1830–1857) – эквадорская поэтесса.